Schweikle ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Schweikle (1929–2009), deutscher Philologe 
 Johannes Schweikle (* 1960), deutscher Journalist und Autor
 Mathias Schweikle (* 1962), deutscher Bildhauer und Stuckateurmeister